Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2008, były to 5. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach. Rozegrano je w dniach 1-7 lutego, 3. raz (wcześniej w 2002 i 2004)w szwajcarskim mieście Sursee. W rywalizacji uczestniczyło 10 reprezentacji, z turnieju kwalifikacyjnego dostały się Szwecja i Włochy.

Tytuł mistrzowski obroniła reprezentacja Norwegii, która w finale pokonała Koreę 5:3. Brązowy medal zdobyli Amerykanie po wygranej 8:1 nad Kanadą.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał
9 lutego 2008, 11:00

Mały finał
9 lutego 2008, 10:00

Półfinał
8 lutego 2008, 15:30

1-2
8 lutego 2008, 10:00

3-4
8 lutego 2008, 10:00

Tie-breaker
7 lutego 2008, 13:30

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.
2 lutego 2008, 18:00

Sesja 2.
3 lutego 2008, 10:00

Sesja 3.
3 lutego 2008, 15:30

Sesja 4.
4 lutego 2008, 10:00

Sesja 5.
4 lutego 2008, 15:30

Sesja 6.
5 lutego 2008, 10:00

Sesja 7.
5 lutego 2008, 15:30

Sesja 8.
6 lutego 2008, 10:00

Sesja 9.
6 lutego 2008, 15:30

Statystyki

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa na curlit.com

2008
2008 w curlingu
2008 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Lucerna (kanton)